Barrio la Joya kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio la Joya, Delstaten Mexiko, ort, Villa de Allende, 
 Barrio la Joya, Querétaro Arteaga, ort, Amealco de Bonfil, 

Robotskapade Mexikoförgreningar